Alessio Scarchilli – ex calciatore italiano
 Giancarlo Scarchilli – regista e sceneggiatore italiano